

Светлен () — село в Кирджалійській області. Входить до складу общини Кирково.
 Светлен () — село в Тирговиштській області. Входить до складу общини Попово.